Adrian Carton de Wiart (1880-1963) – generale belga naturalizzato inglese
 Edmond Carton de Wiart (1876-1959) – aristocratico belga
 Étienne Carton de Wiart (1898-1948) – vescovo belga
 Françoise Carton de Wiart (1947) – politica belga
 Henry Carton de Wiart (1869-1951) – politico belga